Radet peut désigner :

Patronyme 

 Jean-Baptiste Radet (1751-1830), vaudevilliste français ;
 Étienne Radet (1762-1825), général français ;
 Georges Radet (1859-1941), épigraphiste et archéologue français, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres ;
 Johan Radet (1976-), footballeur français.
Patronyme français